Альфаро () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Бернардо Сото Альфаро — 12-й президент Коста-Рики
 Ворді Альфаро — костариканський футболіст
 Елой Альфаро — еквадорський військовик і ліберальний політичний діяч
 Франсіско Лопес Альфаро — іспанський футболіст
 Хосе Марія Альфаро Самора — голова держави Коста-Рики

Див. також 
 Альфаро — місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха